El nombre Nyanga puede referirse a:

 Nyanga, provincia de Gabón.
 Nyanga, una localidad de Gabón.
 Nyanga, una localidad de la República del Congo.
 Nyanga, río ubicado entre Gabón y el Congo.
 Nyanga, un grupo étnico del Congo.
 Nyanga, una localidad de Zimbabue.
 Nyanga, un parque nacional en Zimbabue.
 Nyanga, un barrio de Sudáfrica.
 Nyanga, idioma africano (ISO 639/3 code nyj).
 Nyanga-li, idioma africano (ISO 639/3 code nyc).
 Gaspar Nyanga, líder de una revuelta de esclavos en el México colonial.
 Yannick Nyanga, jugador francés de rugby.